Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Pam Casale-Telford 6-2, 6-2.

Teste di serie

Assente
 Hana Mandlíková (Campionessa)
 Sylvia Hanika (terzo turno)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Pam Casale-Telford (quarti di finale)
 Mima Jaušovec (terzo turno)
 Barbara Potter (terzo turno)
 Bettina Bunge (semifinali)

 Hana Mandlíková (semifinali)
 Dianne Balestrat (terzo turno)
 Leslie Allen (primo turno)
 Candy Reynolds (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (secondo turno)
 Wendy Prausa (quarti di finale)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1981